Epeira striata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Epeira striata Doleschall, 1857 est synonyme d'Argiope aemula (Walckenaer, 1841) ;
 Epeira striata Bösenberg & Lenz, 1895 nec Doleschall, 1857 est synonyme de Pararaneus cyrtoscapus (Pocock, 1898).

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Araneidae